Stig Lennart Blomqvist (* 29. července 1946 Örebro) je švédský jezdec rallye a rallycrossu. Je otcem závodníka Toma Blomqvista.

Kariéra 
Na přelomu 60. a 70. let 20. století se svým kamarádem Perem Eklundem absolvoval školu pro instruktory řízení dopravních prostředků Kvinnersta Folkhögskola u města Örebro. Nejdříve jezdil s vozy značek Saab a Talbot, proslavil se však až svou úspěšnou spoluprací s Audi. V roce 1984 se stal mistrem světa v rallye a o rok později získal titul vicemistra. Dohromady se zúčastnil 122 závodů rallye, v nichž 11 zvítězil.

Vítězství v MS v rallye

Výsledky MS v rallye

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1946
Narození 29. července
Žijící lidé
Švédští rallyoví jezdci
Muži
Mistři světa v rallye
Piloti týmu Volkswagen Motorsport
Piloti týmu Škoda Motorsport
Piloti týmu Ford WRC